Пу́щино — город (с 1966 года) в Московской области России. Один из научных центров Российской академии наук. Расположен на правом высоком берегу реки Оки при впадении в неё речки Любожихи, к югу от Москвы в 80 км от МКАД и в 13 км к юго-востоку от Серпухова. Население —  чел. (). Входит в городской округ Серпухов. Напротив Пущино, на левом берегу Оки, расположен Приокско-Террасный биосферный заповедник. Пущино разделено на 5 микрорайонов: АБ, В, Г, Д и ФИАН.

В научной среде город известен как Пущинский биологический научный центр. Город построен для поддержания функционирования 9 научно-исследовательских институтов и 1 обсерватории РАН. С 1962 года имеет статус — «Научный центр биологических исследований», с 2005 года до 2023 года имел статус — «Наукоград».

История 
В 1 км к западу от современного города в XII—XVI веках находилась небольшая древнерусская крепость Тешилов, земляные валы которой можно увидеть и сегодня. Сам современный город получил название от деревни Пущино, которая находится на его северо-западной окраине и впервые упоминается в писцовых книгах времён Ивана Грозного как поместье рода Пущиных. В XVIII—XIX веках на берегу Оки возникла дворянская усадьба Пущино-на-Оке (ныне в бесхозном, аварийном состоянии).

В 1956 году (13 апреля) вышло постановление Совета министров СССР № 501 «О строительстве научного городка Академии наук СССР». Для строительства было выбрано место на высоком берегу реки Оки в Серпуховском районе Московской области.

Сначала были построены рабочие бараки и магазин «Спутник», а в 1959 году было начато строительство первого многоподъездного городского дома (исторический центр города — дома из серого кирпича). В 1961 году был заложен первый камень в фундамент здания Института биофизики Академии наук СССР, из которого с 1962 года рос Пущинский научный центр биологических исследований.

В 1966 году (согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР № 929 от 23 августа «О преобразовании рабочего посёлка Пущино в город районного подчинения») академгородок Пущино был преобразован в город районного подчинения, а в 1975 году Пущино стал городом областного подчинения. В октябре 2005 года город получил статус наукограда России. 27 июня 2017 года Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление № 751 «О сохранении статуса наукограда Российской Федерации за г. Пущино (Московская область)» сроком на 15 лет.

21 октября 2019 года Советом депутатов городского округа Пущино был единогласно выбран главой города Алексей Сергеевич Воробьёв.

До 2023 года Пущино являлось городом областного подчинения и с 2005 до 2023 гг. образовывало одноимённый городской округ Пущино.  В начале 2023 года город включён в городской округ Серпухов.

Усадьба Пущино 
Усадьба Д. Пущина известна с последней четверти XVI века и находилась в его роду до конца XVII века. Затем усадьбой владели помещики Арцыбашевы. Заново отстроена в стиле классицизм во второй половине XVIII века майором Я. И. Арцыбашевым. С начала XIX века принадлежала его двоюродному брату генералу П. А. Офросимову и его наследникам. В середине столетия — Е. Е. Рогожину, потом купцу Е. Е. Веберу. В 1900-х годах при чаеторговце Сергее П. Перлове усадьба реконструирована в стиле неоклассицизм. В 1910—1913 гг. принадлежала Лосевым. Последний владелец до 1917 года фабрикант Н. Т. Каштанов. Сохранились двухэтажный с антресолями главный дом, два флигеля (один руинирован, другой обезличен) и террасный парк с прудами, разрушающимися лестницами, подпорными стенками и гротами на склоне к реке Оке. Служебный комплекс и Успенская церковь 1765 года утрачены в середине XX века. Здесь бывали ученый и просветитель А. Т. Болотов и композитор А. А. Алябьев (его жена урожденная Е. А. Римская-Корсакова, в первом браке Офросимова). В 1918 году художественные ценности из усадьбы вывезены в Музейный фонд.

Транспорт 

Представлен исключительно автобусами: внутренними 13 (круговой) и 64 (до кладбища, расположенного далеко за чертой города); пригородными (следующими до соседних деревень) 36, 37 (до аэродрома «Большое Грызлово»); идущим в Серпухов (до железнодорожного вокзала) 26, также идущим сквозь Серпухов в соседний научный город Протвино 42, и идущим в Москву 359.

СМИ 
В Пущино до конца 2022 г. издавалась еженедельная общественно-политическая газета «Пущинская среда». В городе до конца 2021 г. действовала телепрограмма «ТВС Пущино».

Население

Образование 
 3 муниципальных школы: № 1, № 3 и гимназия «Пущино» (ранее школа № 2 (экспериментальная)). Ранее был муниципальный «Экологический лицей», но в настоящее время он закрыт.
 6 детских садов.
 Художественная школа имени О. Н. Ряшенцева (основана в 1981 году).
 Музыкальная школа имени А. А. Алябьева.

С 1990 года в проводится регулярное образовательное мероприятие для школьников — Зимняя Пущинская школа.

Вузы 
 Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ)
 Пущинский филиал МГУ (закрыт по причине неэффективности) — на его базе создан биотехнологический факультет МГУ в 2013 году.

Академические институты 
 Пущинская радиоастрономическая обсерватория Астрокосмического центра Физического института
 Институт белка РАН (ИБ РАН)
 Институт математических проблем биологии (ИМПБ РАН)
 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН)
 Институт биофизики клетки РАН (ИБК РАН)
 Институт фундаментальных проблем биологии РАН (ИФПБ РАН)
 Пущинский научный центр биологических исследований РАН (ФИЦ ПНЦБИ РАН)
 Филиал Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ФИБХ РАН)

Достопримечательности 

 На северо-западной окраине города на берегу Оки сохранились останки дворянской усадьбы Пущино-на-Оке, которой владели дворяне Пущины (1578—1699 гг.), Арцыбашевы (1699—1806 гг.), Офросимовы (1806—1852 гг.). И усадьба, и парк сильно запущены. В 1977 году в усадьбе снимался фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»
 В 4 км к югу от города находится аэродром «Большое Грызлово» («Пущино»), где можно полетать на самолётах, дельтапланах и вертолётах, а также прыгнуть с парашютом.
 В конце апреля — начале мая можно посетить ежегодный Всесоюзный (ныне Всероссийский) фестиваль бардовских песен, который проходит в Доме учёных г. Пущино с 1983 года.
 Михаило-Архангельский храм.
 Гигантские антенны радиотелескопа ДКР-1000, представляющий собой крест из двух параболических цилиндров размером 2*1000*40 м.
 С 2011 года проводится самый продолжительный в мире турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» — «Окский марафон 36 часов non-stop».

Примечания

Литература 
 Города Подмосковья. — Кн. 3. — : Московский рабочий, 1981. — 736 с., ил. — 35 000 экз.
 Алексеев Ю. Е., Губанов И. А. Флора окрестностей Пущина-на-Оке. — : Издательство МГУ, 1980. — 104 с.
 Алексеев Ю. Е., Карпухина Е. А., Прилепский Н. Г. Растительный покров окрестностей Пущина / Отв. ред. В. Н. Павлов; МГУ, Пущинский научный центр РАН. — Пущино: ОНТИ ПНЦ, 1992. — 177 с.
 Человек эпохи созидания: О создателе Пущинского академгородка А. Н. Черкашине / Сост. З. И. Вишневская, В. Л. Калмыков / Под ред. проф. А. Ю. Буданцева. — Пущино, 2013. — 247 с.: ил. — ISBN 978-5-91874-041-5.

Ссылки 
 Официальный городской информационный портал
 Статья в газете «Пущинская среда», посвящённая 75-летию Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Пущинской радиоастрономической обсерватории и истории города
 Информационный ресурс о г. Пущино
 Пущино за один день. Обзор достопримечательностей.
 
 https://www.lektorium.tv/mooc/courses/course-v1:cpm+cpm_astr1+2015/courseware/5e81b11a6ee446edbbfb55d48141fcca/bd6193f5c1a94c83a6bfb47bdbc8db50/